Zkratka AFS může znamenat:

 Andrew File System – distribuovaný souborový systém používaný primárně pro distribuované výpočty
 AtheOS File System – souborový systém užívaný v operačních systémech AtheOS a Syllable
 Adaptive Front-lighting System – systém adaptabilních světlometů automaticky regulující osvětlení v závislosti na aktuálních podmínkách (rychlost, zatáčky, viditelnost, ...)
 AFS Mezikulturní programy – nestátní nezisková organizace, která se zabývá mezikulturním vzděláváním a organizací středoškolských zahraničních studijních programů
 AFS (aktivní farmaceutická substance) viz Farmakologie#Vědecké pozadí
 AFS (Asociace factoringových společností)

Související články 
 Cape Canaveral Air Force Station čili Cape Canaveral AFS